Барон Уордингтон из Алнмута в графстве Нортумберленд — угасший наследственный титул в системе Пэрства Соединённого королевства. Он был создан 17 июля 1936 года для британского банкира Джона Пиза (1869—1950), председателя Lloyds Bank (1922—1945). Титул угас со смертью 3-го барона Уордингтон (1925—2019), который сменил своего старшего брата в 2005 году.

Семейная резиденция — Уордингтон Манор в окрестностях Банбери в графстве Оксфордшир.

Бароны Уордингтон (1936) 
 1936—1950: Джон Уильям Бомонт Пиз, 1-й барон Уордингтон (4 июля 1869 — 7 августа 1950), второй сын Джона Уильяма Пиза (1834—1901);
 1950—2005: Кристофер Генри Бомонт Пиз, 2-й барон Уордингтон (22 января 1924 — 7 июля 2005), старший сын предыдущего;
 2005—2019: Уильям Саймон Пиз, 3-й барон Уордингтон (15 октября 1925 — 19 марта 2019), младший брат предыдущего.

Титул угас.

Ссылки 
 Kidd, Charles, Williamson, David (editors). Debrett’s Peerage and Baronetage (1990 edition). New York: St Martin’s Press, 1990
 Leigh Rayment’s Peerage Page 
 thepeerage.com

Уордингтон
Уордингтон
Уордингтон